Anggraini ist der Familienname folgender Personen:

 Nadia Anggraini (* 1995), indonesische Hochspringerin
 Weni Anggraini (* 1990), indonesische Badmintonspielerin